«Софи́я Магдали́на» — парусный линейный корабль российского императорского флота.

Строительство 
Построен в Швеции в 1774 году. При спуске на воду получил имя «София Магдалена» () в честь Софии Магдалены, супруги шведского короля Густава III.

Конструкция 
Вооружение состояло из 74 корабельных орудий.

Служба

Военно-морские силы Швеции 
С 1774 года нес службу в составе Военно-морских силах Швеции. а участвовал в Гогландском сражении.

В июне 1790 года участвовал в Выборгском сражении. В ходе сражения был захвачен как приз российскими моряками. В оценке точной даты захвата «Софии Магдалины» мнения историков расходятся. Российские источники приводят дату а, иностранные — 3 июля 1790 года.

Военно-морской флот России 
В июле 1790 года корабль вошел в состав Российского Императорского флота как «София Магдалина». В 1791 году с эскадрой находился в практическом плавании в Финском заливе.

Корабль участвовал в войне с Францией 1792—1797 годов. 28 июля 1793 года пришел к флоту, стоявшему у острова Mэн, сменив поврежденный линейный корабль «Максим Исповедник». 20 августа 1793 года с флотом прибыл в Ревель. В 1794 и 1797 год в составе эскадр крейсировал в Финском заливе. В 1795 и 1796 год стоял на Ревельском рейде.

И в войне с Францией 1798—1800 годов. 11 июня 1798 года с флотом вышел из Ревеля к острову Борнгольм для блокады проливов. С 19 июня по 28 июля 1798 года в составе эскадры контр-адмирала П. И. Шишкина ходил к Любеку. 28 июля у острова Mэн эскадра соединилась с флотом, и 3 августа 1798 года пришла в Ревель. 20 августа в составе эскадры контр-адмирала П. К. Карцова линейный корабль «София Mагдалина» вышел из Ревеля к берегам Англии для совместных действий с английским флотом против Франции. 19 сентября 1798 года у мыса Скаген суда попали в сильный шторм, получили повреждения и 24 сентября зашли в залив Мандаль (Hорвегия) «для исправления». 28 октября они вышли в море, но из-за шторма вынуждены были зайти в залив Эквог. 29 октября в составе эскадры корабль вышел в море, но вскоре разлучился с ней и шел самостоятельно. 4 ноября прибыл в Гулль, а 9 декабря в Ярмут. До июня 1800 года «София Mагдалина» находилась в Англии, выходя в составе отрядов в крейсерство в Северное море. 19 июня 1800 года «София Mагдалина», приняв на борт русские войска, с эскадрой вышла из Портсмута и 9 июля прибыла в Ревель.

Дальнейшая служба 
В 1801 году находился в практическом плавании в Финском заливе. После этого похода в море не выходил, стоял в Кронштадте.

Корабль был разобран после 1805 года.

Командиры 
 П. В. Чичагов (1791—1794)
 И. А. Пеллисиер (1795)
 И. Ф. Штейнгель (1796—1800)
 К. А. Абернибесов (1801—1802)
 С. Я. Дешаплет (1803—1805)

См. также 
 Гогландское сражение
 Выборгское сражение
 Русско-шведские войны
 Чичагов, Павел Васильевич
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Примечания

Литература

Ссылки 
 List of Swedish sail battleships: Wikis 
 Корабли взятые у неприятеля
 Корабли до 1850. «София Магдалина»
 Русско-французские морские войны 1798—1800 и 1804—1807 годов

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Парусные линейные корабли Швеции